Houttuin (opslagplaats), een opslagplaats voor hout
Houttuin (Suriname)
Haarlemmer Houttuinen